Boyacá (departement), een departement van Colombia
Boyacá (Boyacá), een gemeente in dit departement
Boyacá (rivier), een rivier in Colombia
 De Orde van Boyacá, een Colombiaanse ridderorde.